Prathigada är ett släkte av svampar. Prathigada ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Prathigada